Понцано () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Понцано-Венето — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Тревизо.
 Понцано-ди-Фермо — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.
 Понцано-Монферрато — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Понцано-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.